Њу Парис има више значења:
 Њу Парис (Индијана)
 Њу Парис (Охајо)
 Њу Парис (Пенсилванија)